Jaltomate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jaltomate, Aguascalientes, 
 Jaltomate, Zacatecas, Pinos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar